

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ostrożnica – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Ostrożnica – część wsi Świerklaniec w woj. śląskim, w  pow. tarnogórskim, w gminie Świerklaniec